Scaffold (dt.: Baugerüst) steht für
 eine Komikergruppe aus Liverpool, siehe The Scaffold
 eine Piercingvariante im Ohrknorpel, siehe Industrial-Piercing
 ein strukturelles Gerüst beim Tissue Engineering